Хамин — фамилия. Известные носители:

 Хамин, Александр Николаевич (1836—?) — генерал-майор.
 Хамин, Николай Александрович (1864 — после 1923) — генерал-лейтенант.

См. также 
 Хамина
 Хаминадос